Jana (rivier), een rivier in Rusland
Jana (site), een archeologische site aan de Jana-rivier
 Jana (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Eupterotidae
 Jana (film), een korte film van Joke Liberge uit 2001
 Jana (naam)
 Jana (Bulgarije), een dorp in Bulgarije

Zie ook 
 Yana